29643 Plücker – asteroide della fascia principale
 Julius Plücker – matematico e fisico tedesco